Codan Ligaen 1999-2000 var den 40. sæson af den bedste danske ishockeyliga og den anden sæson under navnet Codan Ligaen. Det var samtidig turneringen om det 43. DM i ishockey arrangeret af Dansk Ishockey Union.

Turneringen havde deltagelse af ti hold, der først spillede et grundspil i form af en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 36 kampe til hvert hold. Derefter gik de otte bedste hold videre til mellemspillet bestående af to kvartfinalepuljer med fire hold i hver, som hver spillede en dobbeltturnering. De to bedste hold i hver kvartfinalepulje gik videre til slutspillet om DM-medaljer, der blev afviklet som en cupturnering. Semifinalerne og finalen blev spillet bedst af fem kampe, mens bronzekampen blev afviklet bedst af tre kampe.

Danmarksmesterskabet blev vundet af Frederikshavn Ishockey Klub, som dermed vandt DM-titlen for anden gang – første gang var i sæsonen 1988-89, begge gange med Jiří Justra som træner. Frederikshavn IK havde vundet grundspillet og sin kvartfinalepulje suverænt, men både i semifinalen og finalen måtte holdet ud i fem kampe, før henholdsvis Esbjerg IK og Herning Blue Fox var besejret. Mesterskabet blev altså først afgjort i den femte og afgørende finalekamp i Frederikshavn Isstadion, hvor stillingen efter ordinær spilletid var 6-6. I den forlængede spilletid afgjorde Ilja Dubkov mesterskabet med den afgørende scoring til 7-6 blot 17 sekunder før tid.

Bronzemedaljerne gik til Esbjerg IK, som i bronzekampen besejrede Odense IK med 2-0 i kampe.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De ti hold spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 36 kampe til hvert hold, som blev afviklet i perioden 18. september 1999 - 20. februar 2000. Efter uafgjorte kampe blev der spillet forlænget spilletid. Sejre (uanset om den blev opnået i ordinær eller forlænget spilletid) gav 2 point. Uafgjorte kampe og nederlag i forlænget spilletid gav 1 point, mens nederlag i ordinær tid gav 0 point.

De otte bedste hold gik videre til kvartfinalepuljerne, mens de sidste to hold spillede videre i kvalifikationsspillet, hvor de sammen med et hold fra 1. division spillede om den sidste ledige plads i den efterfølgende sæson i Codan Ligaen.

Kvartfinaler 

De otte bedste hold i grundspillet gik videre til kvartfinalerne, hvor de otte hold blev inddelt i to puljer med fire hold i hver. Holdene, der sluttede grundspillet som nr. 1, 4, 5 eller 8 udgjorde pulje A, mens pulje B bestod af de sidste fire hold. Hver pulje spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, og de to bedste hold i hver pulje gik videre til semifinalerne. Kampene blev spillet i perioden 24. februar - 7. marts 2000.

Holdene, der sluttede grundspillet som nr. 1 eller 2 startede kvartfinalepuljerne med 2 point, mens holdene, der blev nr 3 eller 4 i grundspillet, begyndte med 1 point på kontoen. De resterende fire hold tog ingen point med fra grundspillet.

Pulje A

Pulje B

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire hold, som var sluttet blandt de to bedste i deres kvartfinalepulje. Semifinalerne og finalen blev spillet bedst af fem kampe, mens bronzekampen blev spillet bedst af tre kampe.

Semifinaler

Bronzekamp 

Bronzekampen havde deltagelse af de to tabere af semifinalerne, Esbjerg IK og Odense IK. Opgøret blev afgjort bedst af tre kampe, og Esbjerg IK havde fordel af hjemmebane i en evt. tredje kamp som følge af at holdet var sluttet foran fynboerne i grundspillet, men så langt nåede serien aldrig, eftersom Esbjerg IK afgjorde serien med sejre i de to første kampe.

Finale 

Finalen var et opgør mellem vinderen af Eliteseriens grundspil, Frederikshavn IK, og Herning Blue Fox, som var blevet nr. 3 i grundspillet, men som havde vundet sin kvartfinalepulje foran grundspillets nr. 2, Esbjerg IK. Opgøret blev spillet bedst af fem kampe, og der blev brug for alle fem kampe for at opnå en afgørelse om mesterskabet. Den afgørende finalekamp blev spillet i Frederikshavn Isstadion den 30. marts 2000, hvor hjemmeholdet sikrede sig titlen med en sejr på 7-6 efter forlænget spilletid. Kampen blev afgjort blot 17 sekunder før udløbet af forlænget spilletid, hvor Ilja Dubkov scorede det afgørende mål, og dermed undgik man en afgørelse på straffeslag.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Passion Hockey - Championat du Danemark 1999/2000 
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1999-2000 
 EliteProspects - 1999-2000 Denmark PLAYER STATS 
 EliteProspects - Danish League Player of the Year 
 Politiken, 9. - 31. marts 2000.

Noter 

1999-2000
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1999
Ishockey i 2000